Кубок чемпионов 1990 — тридцать третий розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира Европы среди мужских команд, в котором приняло участие 30 команд. Финал прошел в Сарагосе 19 апреля, титул сильнейшего второй год подрял завоевала  Югопластика Сплит, в финале обыграв  Барселону.

Квалификация

1/8 финала

Групповой этап

Группа

Финал четырех

Победитель

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1989 год в баскетболе
1990 год в баскетболе